Mariage et Conséquences peut faire référence à :
 Mariage et Conséquences (Jump Tomorrow), film américain de Joel Hopkins sorti en 2001 ;
 Mariage et Conséquences (Too Young to Marry), téléfilm américain de Michel Poulette diffusé en 2007.